1999 Голяма награда на Белгия е 46-о за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 29 август 1999 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия